Marszalek ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Marszalek (1900–1975), deutscher Dirigent
 Michael Marszalek (1930–2014), deutscher Kameramann
 Kris Marszalek, Geschäftsführer der Kryptocoin-Börse Crypto.com